Girton (Cambridgeshire) – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Girton (Nottinghamshire) – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)